Сборная Канады в Кубке Дэвиса () — национальная мужская сборная команда, представляющая Канаду в Кубке Дэвиса — главном международном мужском теннисном соревновании на уровне сборных. Участвует в турнире с 1913 года, обладатель Кубка Дэвиса 2022 и финалист 2019 года.

История 
Канада начала своё участие в Международном теннисном турнире вызова (позже получившем название Кубка Дэвиса) в 1913 году. На британских кортах, где проходил турнир претендентов, выводящий в раунд вызова (матч с действующим обладателем кубка за этот трофей), канадцы нанесли поражения командам Южно-Африканского Союза и Бельгии и лишь в финале уступили сборной США.

В дальнейшем команде Канады в течение ста лет не удавалось повторить этот результат. После деления отборочного турнира на зоны канадцы, у которых в Америке и Океании было мало сильных соперников, часто выходили в финал зонального турнира, но неизменно терпели поражения — в 1927 году от японцев, а в дальнейшем либо от американцев, либо от австралийцев — двух команд из числа сильнейших в мире. После образования Мировой лиги канадская команда пробивалась в неё три раза (в 1990, 2004 и 2011 годах), но за первые четыре сезона не сумела выиграть в ней ни одного матча. Лишь в 2013 году канадцы одержали первую победу в Мировой группе, переиграв на хардовых кортах Ванкувера фаворитов турнира — сборную Испании, выступавшую без своих сильнейших игроков. После этого им удалось вновь на своей площадке победить сборную Италии и повторить успех столетней давности, подобравшись на два шага к главному призу турнира.

В 2019 году, в первый сезон проведения Кубка Дэвиса в новом формате (18 команд, играющих в одном месте в течение недели), канадская сборная из-за травмы Феликса Оже-Альяссима была вынуждена прибегнуть к услугам Вашека Поспишила, занимающего 150-е место в рейтинге. Однако Поспишил обыграл ряд соперников, занимающих более высокие позиции в рейтинге, и вместе с Денисом Шаповаловым вывел Канаду в первый в её истории финал Кубка Дэвиса. Там она уступила хозяевам соревнований — испанцам.

Через три года канадцы в отсутствие всех ведущих игроков уступили в квалификационном матче сборной Нидерландов, но в связи с отстранением от турнира российской команды получили уайлд-кард на участие в групповом этапе финального турнира. Заняв в группе второе место после победы над Испанией, они прошли в стадию плей-офф, где последовательно обыграли Германию, Италию и Австралию, впервые в истории завоевав Кубок Дэвиса. При этом канадская сборная, как и за год до этого российская, в один сезон выиграла оба основных турнира среди теннисных сборных — Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Финалы 
{|class=wikitable
|-
! Результат !! Год !! Место !! Покрытие !! Состав !! Соперник в финале !! Счёт
|-
|bgcolor="#ffa07a"| Поражение || 2019 || Мадрид, Испания || Хард(i) || Ф. Оже-Альяссим, В. Поспишил, Д. Шаповалов || : Р. Баутиста Агут, М. Гранольерс, Ф. Лопес, Р. Надаль || 0:2
|-
|bgcolor=98FB98| Победа || 2022 || Малага, Испания || Хард(i) || Ф. Оже-Альяссим, В. Поспишил, Д. Шаповалов || : А. де Минор, Т. Коккинакис, М. Перселл, Дж. Томпсон || 2:0
|}

 Статистика и рекорды 
Игроки сборной Канады являются сообладателями рекордов Кубка Дэвиса по количеству геймов в игре в одиночном разряде (100, Гарри Фриц) и по количеству геймов в сете в одиночном разряде (46, Дейл Пауэр).

 Команда 
 Сезонов в турнире — 92
 Сезонов в Мировой лиге — 13
 Самая длинная серия побед — 6 (2018—2019, включая победы над командами Нидерландов, Словакии, Италии, США, Австралии и России и выход в финал Мировой группы)
 Самая крупная победа — 5:0 по играм, 15:0 по сетам, 90:28 по геймам ( — , 1958)
 Самый длинный матч — 16 часов 34 минуты ( —  2:3, 2009)
 Наибольшее количество геймов в матче — 232 ( — , 1956)
 Самая длинная игра — 4 часа 59 минут ( Рикарду Мельо —  Фрэнк Данцевич 3-6 6-77 6-3 6-3 11-9 , 2007)
 Наибольшее количество геймов в игре — 100 ( Хорхе Эндрю —  Гарри Фриц 14-16 9-11 11-9 6-4 9-11, 1982)
 Наибольшее количество геймов в сете — 46 ( Дейл Пауэр —  Альваро Бетанкур 6-4 22-24''' 2-6 6-3 7-5, 1975)

Игроки 
 Наибольшее количество сезонов в сборной — 23 (Даниэль Нестор)
 Наибольшее количество матчей — 49 (Даниэль Нестор)
 Наибольшее количество игр — 72 (Даниэль Нестор, 47—25)
 Наибольшее количество побед — 47 (Даниэль Нестор, 47—25)
 В одиночном разряде — 17 (Себастьен Ларо, 17—16)
 В парном разряде — 32 (Даниэль Нестор, 32—10)
 В составе одной пары — 12 (Д. Нестор / Ф. Нимейер, 12—1)
 Самый молодой игрок — 17 лет 135 дней (Фрэнк Данцевич, 8 февраля 2002)
 Самый возрастной игрок — 46 лет 10 дней (Даниэль Нестор, 14 сентября 2018)

Состав в 2022 году 
 Алексис Галарно
 Габриэль Диалло
 Стивен Диес
 Феликс Оже-Альяссим
 Питер Полански
 Вашек Поспишил
 Денис Шаповалов
 Брайден Шнур

Капитан — Фрэнк Данцевич

Недавние матчи

Финал Мировой группы, 2022

1/2 финала Мировой группы, 2022

1/4 финала Мировой группы, 2022

Примечания

Ссылки 
 

Канада
Канада
Теннис
Теннис в Канаде